Ismael
 Ismael (livro) — romance escrito em 1992 por Daniel Quinn

Desambiguações de antropônimos